Die Movistar Chile Open 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 27. Februar bis 5. März 2023 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco die Abierto Mexicano Telcel und in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Während das Turnier in Santiago de Chile zur niedrigeren Kategorie der ATP Tour 250 zählte, zählten die Turniere in Acapulco und in Dubai zur höheren Kategorie der ATP Tour 500.

Die Ausgabe im Vorjahr gewann Pedro Martínez im Einzel, im Doppel war die Paarung Rafael Matos und Felipe Meligeni Alves Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 642.735 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 718.245 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 25. und 26. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF)
  (PDF)
  (PDF)

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Santiago de Chile